Bork steht für:

 Bork (Selm), Ortsteil der Stadt Selm im Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Bork (Kyritz), Ortsteil der Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 früherer Name der heutigen Gemeinde Borkheide in Brandenburg
 Alt Bork und Deutsch Bork, Ortsteile der Gemeinde Linthe, Brandenburg
 Borek (Trzebiechów), ehemalig Bork, Ort im Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus, Polen

Bórk steht für:
 Burg (Spreetal), sorbisch Bórk, Ortsteil der Gemeinde Spreetal, Oberlausitz
 Burk (Bautzen), sorbisch Bórk, Ortsteil der Stadt Bautzen, Oberlausitz

Börk steht für:
 Kopfbedeckung der Janitscharen

Bork ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Bork (* 1892), deutscher SS-Führer
 Detlev Bork (* 1967), deutscher klassischer Gitarrist und Flamenco-Gitarrist
 Eduard Bork (1833–1893), deutscher Jurist und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Gerhard Bork (1917–2004), deutscher Kirchenmusiker
 Hans Dieter Bork (* 1932), deutscher Romanist und Sprachwissenschaftler
 Hans-Rudolf Bork (* 1955), deutscher Geograph
 Heinrich von Bork († 1206), Domdechant und Domherr in Münster
 Helmuth Bork (1886–??), deutscher Fußballspieler 
 Hugo Bork (1907–1998), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Jean Bork, deutsche Fernsehdarstellerin und Moderatorin
 Kurt Bork (1906–1975), deutscher Politiker (KPD/SED), von 1962 bis 1973 stellvertretender Kulturminister der DDR
 Matthias Bork (* 1962), deutsch-kanadischer Künstler
 Max Hermann Bork (1899–1973), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Mirosław Bork (* 1956), polnischer Filmregisseur und Produzent
 Olaf Bork (1936–2014), deutsche Führungskraft des Katastrophenschutzes
 Peer Bork (* 1963), deutscher Bioinformatiker
 Pjotr Nikolajewitsch Schabelski-Bork (1893–1952), russischer Offizier und rechtsextremer Schriftsteller, Attentäter
 Reinhard Bork (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler

 Uwe Bork (* 1951), deutscher Journalist und Sachbuchautor.
 Wilfried Bork (1945–2015), deutscher Feldhandballspieler
 Wilhelm Bork (1842–1906), deutscher Ingenieur und Eisenbahnpionier, Wegbereiter der Elektrifizierung der Eisenbahn

Siehe auch:
 Alt Bork (Gemeinde Linthe)
 Bork Havn (Hafenort in Dänemark)
 Borke (äußerste Schicht von Bäumen)
 Borken (Begriffsklärung)
 Borck
 Borg